«Грана́да» () — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, в провинции Гранада в автономном сообществе Андалусия. Является клубом-партнёром итальянского «Удинезе».

История 

Клуб был основан 14 апреля 1931 года как «Рекреативо Гранада». В 1941 году клуб дебютировал в Примере, а в 1959 вышел в финал Кубка Испании, проиграв там «Барселоне». Всего в Примере клуб провёл 17 сезонов, последним из которых стал 1975/76. С тех пор команда в основном выступала в Сегунде Б (22 сезона из 33 прошедших). В 2009 году клуб был на грани закрытия, но «Гранаду» спасло заключения партнёрского соглашения с «Удинезе» . В результате клуб, основу которого составляют арендованные в «Удинезе» смог подняться в Сегунду, а на следующий сезон — и в Примеру. По итогам сезона 2016/17 клуб вылетел во второй испанский дивизион. За два сезона смог вернуться в высший дивизион. Сезон 2019/20 начался для «Гранады» с убойного матча против «Вильрреала» (4:4). На протяжении сезона клуб находился рядом с топ-10 Примеры. В Кубке Испании 19/20 «Гранада» добралась до 1/2 финала, где в двух матчах сыграв с общим счётом 2:2, уступила «Атлетику» по голам на выезде. На финише сезона, когда было объявлено, что финал Кубка Испании будет сыгран уже после начала Лиги Европы 2020/2021, началась борьба за дополнительное 7-е место испанского чемпионата. «Насриды» не были фаворитами этой гонки, однако «Гранаде» удалось опередить «Хетафе», «Атлетик» и других. В последнем матче клуб разгромил именно «Атлетик» (4:0), отобрав у него место в ЛЕ. Таким образом футбольный клуб из Андалусии впервые в своей истории попал на еврокубок.

В Лиге Европы «Гранада» попала во второй квалификационный раунд. Противником стала албанская «Теута». «Насриды» одолели команду из Дурреса со счётом 4:0. В третьем раунде клуб обыграл «Локомотив» из Тбилиси (2:0). В раунде плей-офф «Гранада» выиграла у шведского «Мальмё» со счётом 3:1 и обеспечила себе участие в групповом этапе Лиги Европы 2020/2021.

Сезон в Примере для клуба начался с победы над «Атлетиком» (2:0). Однако в третьем туре «Гранада» сокрушительно проиграла «Атлетико» (1:6). В продолжении сезона Примеры для андалусийского клуба ничего особенного не произошло.

В ЛЕ клуб попал в группу Е, где были нидерландский «ПСВ», греческий «ПАОК» и кипрская «Омония». В первом туре «насриды» одержали волевую победу на выезде над «ПСВ» (2:1). Во втором туре команда сыграла вничью с «ПАОК» (1:1). В третьем обыграла «Омонию» (2:0). В четвёртом снова одолели команду с Кипра (2:1), а в пятом туре уступили дома «ПСВ» (0:1). В заключительном туре снова разошлись миром с «ПАОК» (0:0). Таким образом «Гранада» вышла в плей-офф Лиги Европы 20/21. В 1/16 «насриды» получили в соперники итальянский «Наполи». Первый матч прошёл в Гранаде и завершился победой местной команды со счётом 2:0. В ответной встрече победили неаполитанцы, однако счёт был уже 2:1, это означало, что «Наполи» покидает еврокубок, а «Гранада» продолжает свой дебютный сезон. В 1/8 андалусийцам выпал норвежский «Молде». Ход обоих встреч был таким же, как и в 1/16. «Насриды» победили дома с теми же 2:0, а в гостях уступили всё с теми же 1:2. В четвертьфинале «Гранада» встретилась с «Манчестер Юнайтед». В двухматчевом противостоянии испанский клуб уступил с общим счётом 0:4 (0:2 — дома, 0:2 — в гостях).

Достижения 
 Чемпионат Испании
 6-е место 1971/72, 1973/74
 Кубок Испании
 Финалист: 1958/59
 Сегунда
 Победитель 1940/41, 1956/57, 1967/68
 Сегунда B
 Победитель 1982/83, 1999/2000, 2009/10
 Терсера
 Победитель 1933/34, 2003/04, 2005/06

Статистика сезонов

Стадион 

«Гранада» проводит свои матчи на стадионе «Нуэво Лос Карменес», вмещающем 19 336 зрителей. Стадион был открыт в 1995 году, и несколько раз использовался для игр сборной Испании (последний на данный момент раз — 25 марта 2011 года).

Текущий состав 
По состоянию на 18 сентября 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные игроки и тренеры 

  Алехандро Скопельи
  Енё Кальмар
  Пап Диакате
  Мигель Муньос
  Франсиско Бру
  Бернардино Перес
  Ладислао Мазуркевич

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Испании
Спорт в Гранаде